Sandén ist der Familienname folgender Personen:

 Mårten Sandén (* 1962), schwedischer Autor
 Molly Sandén (* 1992), schwedische Sängerin